Hands – album di Ron Thal Band del 1998
 Hands – album di Bumblefoot del 1998
 Hands – singolo di Jewel del 1998
 Hands – singolo dei The Raconteurs del 2006
 Hands – singolo di Koda Kumi del 2005
 Hands – album di Little Boots del 2009
 Hands – singolo dei The Ting Tings del 2010
 Hands – singolo di artisti vari del 2016